Die Sky Open 2013 fanden vom 17. bis 23. November 2013 in Kairo, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 50. 

Titelverteidiger war Nick Matthew, der das Turnier bei seiner letztmaligen Austragung im Jahr 2010 gegen Karim Darwish im Finale gewann. Er trat nicht zur Titelverteidigung an. Darwish erreichte als Topgesetzter erneut das Endspiel, unterlag in diesem aber seinem Landsmann Mohamed Elshorbagy mit 2:11, 7:11 und 8:11. Für Elshorbagy war es der zweite Turniersieg der Saison und der siebte seiner Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt der amtierende Junioren-Weltmeister Karim El Hammamy einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Homepage des Turniers (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2013
PSA World Tour 2013/14